Справочное бюро — место, где дают справки.
 Первые справочные бюро назывались адресными конторами.
 Адресно-справочное бюро (в прошлом: горсправка, адресный стол) — информация о телефонах и адресах жителей города и находящихся в нём организаций.
 Справочные бюро аэропортов, вокзалов и т. д. — информация о расписании полётов или поездов, о задержках рейсов и т. д.
 «Телевизионное справочное бюро» — информационно-рекламная телепередача, выходившая на Московской программе Центрального телевидения с 1976 по 1986 год.
 «Наше справочное бюро» — радиопередача, выходившая по первой программе Всесоюзного радио до 1991 года в эфире МГРС.

Источники информации